Eesti otsib superstaari (Эстония ищет Суперзвезду) — эстонское музыкальное реалити-шоу выходящее на TV3.

О программе 
Премьера прошла в феврале 2007 года и с тех пор программа стала одной из самых популярных в Эстонии. Оригинальная программа Pop Idol была создана британским продюсером Саймоном Фуллером и впервые вышла в 2001 году в Великобритании.

Цель передачи — выбрать лучшего певца Эстонии с помощью общенациональных прослушиваний. Результаты определяются голосованием телезрителей. Частью шоу являются трое судей, которые критикуют выступления конкурсантов. Состав судей меняется от сезона к сезону.

Места проведения прослушивания 
 1 сезон: Таллин, Тарту, Пярну, Йыхви
 2 сезон: Тарту, Пярну, Йыхви, Таллин
 3 сезон: Пярну, Раквере, Таллин, Тарту
 4 сезон: Пярну, Таллин, Тарту, Йыхви
 5 сезон: Нарва, Вильянди, Таллин, Тарту

Дискография бывших участников шоу

Примечания

Ссылки 
 Official website
 Official website (season 1)

Реалити-шоу Эстонии
Eesti otsib superstaari